A PrvaLiga 1996–1997-es szezonja volt a bajnokság hatodik kiírása. A bajnokságban 10 csapat vett részt, a győztes a Maribor Branik lett.

Végeredmény

Külső hivatkozások 
 A szléovén szövetség honlapja 
 A szlovén szövetség honlapja 

Szloven 1
Szlovén labdarúgó-bajnokságok